Tisted eller Thisted kan referere til:
 Thisted – en købstad i Thisted Sogn, Thisted Kommune
 Thisted (Tapdrup Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tapdrup Sogn, Viborg Kommune
 Thisted Amt – et amt omkring denne by
 Thisted Kommune – en kommune omkring Thisted by
 Thisted Bryghus – et bryggeri i denne by
 Thisted Sogn – et sogn omkring denne by
 Thisted Kirke – kirken i dette sogn
 Tisted – en bebyggelse i Mariagerfjord Kommune
 Kongens Tisted – en bebyggelse i Rebild Kommune
 Kongens Tisted Sogn – et sogn omkring denne bebyggelse
 Kongens Tisted Kirke – kirken i dette sogn
 Karen Thisted – redaktionschef